

Долинне — село, Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Долинне — село, Автономна Республіка Крим, Кіровський район

Долинне — село, Теректинський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Долинський сільський округ